Evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki 2019 je petintrideseto evropsko dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 1. in 3. marcem 2019 v Commonwealth areni v Glasgowu, Združeno kraljestvo. Udeležilo se ga je 637 atletov iz 49-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države

  (2)
  (1)
  (3)
  (8)
  (11)
  (2)
  (17)
  (18)
  (3)
  (6)
  (6)
  (6)
  (23)
  (6)
  (4)
  (13)
  (48)
  (1)
  (32)
  (2)
  (52)
  (17)
  (12)
  (2)
  (16)
  (2)
  (28)
  (1)
  (10)
  (9)
  (5)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (15)
  (19)
  (32)
  (14)
  (12)
  (1)
  (10)
  (9)
  (8)
  (48)
  (30)
  (18)
  (15)
  (32)

Viri
 Prvenstvo na straneh Evropske atletske zveze

2019
2019 v športu
Športne prireditve na Škotskem
Glasgow